Top Shotta — студийный альбом американского рэпера NLE Choppa (2020).

Top Shotta также может означать: 

 Top Shotta, сборник Lord Kossity
 «Top Shotta», песня Pop Smoke с его второго посмертного студийного альбома Faith (2021)